Blauw Geel '15, een voetbalclub uit Groningen (stad)
 Blauw Geel '38, een voetbalclub uit Veghel
 Blauw Geel '55, een voetbalclub uit Ede